

Toponymes

Morella, commune de la Communauté valencienne.
 Château de Morella situé sur la commune de Morella.
 Portell de Morella, commune de la Communauté valencienne.

Botanique 
 Morella, genre de plantes à fleurs de la famille des Myricaceae.

Fiction 
 Morella, nouvelle de l'écrivain Edgar Allan Poe (1835).